Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2003–2004. Na de degradatie in het voorafgaande seizoen kwam de club uit de hoofdstad Londen uit in de Football League First Division.

The Hammers stonden onder leiding van Glenn Roeder, die was teruggekeerd nadat hij vanwege een gestold bloedvaatje in zijn hersenen zijn functie in april 2003 had moeten neerleggen. Clublegende en interim-coach Trevor Brooking verving hem. Na de degradatie keerde Roeder terug, maar al na drie duels werd hij ontslagen en opnieuw tijdelijk opgevolgd door Brooking. Een definitieve opvolger werd in oktober gevonden in de persoon van Alan Pardew, die overkwam van Reading.

Onder zijn leiding eindigde West Ham United als vierde in de eindrangschikking, waarna de club mocht deelnemen aan de promotie play-offs. Daarin won de ploeg van Ipswich Town over twee duels. In de finale was West Ham United vervolgens niet opgewassen tegen Crystal Palace. Dat won op zaterdag 29 mei in het Millennium Stadium (72.523 toeschouwers) in Cardiff met 1-0 door een treffer van Neil Shipperley in de 62ste minuut. Palace vergezelde daardoor de nummers één en twee uit de competitie, respectievelijk Norwich City en  West Bromwich Albion, die rechtstreeks promoveerden naar de hoogste afdeling.

In het toernooi om de FA Cup verloor West Ham United in de achtste finales van stadgenoot Fulham. Na de 0-0 op Craven Cottage ging de ploeg op eigen veld met 3-0 onderuit. De doelpunten van de bezoekers kwamen op naam van Brian McBride, Barry Hayles en Luis Boa Morte. In de strijd om de Football League Cup kwam West Ham United niet verder dan de derde ronde. Daarin was Tottenham Hotspur met 1-0 te sterk (doelpunt Bobby Zamora).

Middenvelder Matthew Etherington werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Michael Carrick eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

First Division

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Football League First Division in het seizoen 2003/04 en als vierde eindigden. Onderstaande statistieken zijn exclusief de play-offs.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2004
West Ham United